Mechanicsburg (Illinois)
Mechanicsburg (Ohio)
Mechanicsburg (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos